Adolfo Bartoli (1833-1894) – letterato, storico della letteratura e dantista italiano
Adolfo Bartoli (1851-1896) – fisico e docente italiano 
Adolfo Bartoli (1950) – direttore della fotografia italiano

Pagine correlate
 Bartoli